Seidenhof bezeichnet:

 Seidenhof (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Seidenhof (Zürich), ehemaliges Gewerbegebiets in Zürich, Schweiz